Tolli ou Tölli sont des patronymes finnois et toponymes pouvant désigner :

Patronyme
Tolli (né en 1953), pseudonyme du peintre islandais Þorlákur Hilmar Morthens
Abbas Mahamat Tolli (né en 1972), homme politique tchadien
Tapani Tölli (né en 1951), homme politique finlandais

Toponyme

Tolli, village du comté de Rapla
Tõlli, village du comté de Saare

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois
Homonymie de toponyme